Oberriedl ist der Name folgender Orte:

 Oberriedl (Kollnburg), Ortsteil von Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Oberriedl (Gemeinde St. Stefan-Afiesl), Ortschaft von St. Stefan-Afiesl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich